— японский физик-теоретик и политик.

Биография 
Родился в Осаке, учился в частной средней школе для одарённых детей в Токио. Окончил Токийский университет, где в 1956 году начал работать в Институте ядерных исследований и через два года защитил докторскую диссертацию. В 1975 году получил должность профессора, а в 1989—1993 годах занимал пост президента университета. В 1991 году, основываясь на своём опыте работы в американских университетах в качестве приглашённого исследователя, подверг критике правительственную политику в отношении государственных университетов и науки в целом, что было необычно для Японии того времени. Необычным было и приглашение им иностранных специалистов в качестве членов комиссии по изучению условий на физическом факультете.

В 1993—1998 годах был президентом института RIKEN, одновременно продолжал лоббировать в правительстве идею существенного повышения финансирования науки в рамках пятилетних планов. Этот подход был воплощён в законе о науке и технологиях, принятом в конце 1995 года. В 1998 году был избран членом Палаты советников Императора Японии, в 1998—1999 годах занимал пост министра образования в кабинете Кэйдзо Обути. Продвигал реформу университетов, включая увеличение их независимости от государства, усиление программ обучения в аспирантуре и рост поддержки научных исследований со стороны бизнеса. Пропагандировал международное сотрудничество, участвовал в организации первого в Японии международного университета с преподаванием на английском языке — .

Автор научных работ по ядерной физике. В 1974 году совместно с итальянским коллегой  предложил для описания структуры атомного ядра . Согласно этой модели, каждая пара нуклонов в ядре рассматривается как одна частица-бозон, что позволило существенно упростить расчёты в рамках теории оболочечного строения ядра.

Писал хайку, опубликовал несколько сборников поэзии.

Награды и членства 
  (1978)
 Премия Гумбольдта (1987)
  (1990)
 Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1990)
 Премия Тома Боннера (1993)
 Премия Японской академии наук (1993)
 Великий офицер ордена Почётного легиона (1998)
 Иностранный член Американской академии искусств и наук (1999)
 Почётный рыцарь-командор ордена Британской империи (2002)
  (2004)
 Орден Восходящего солнца 1-го класса (2004)
 Орден Культуры (2010)
 Почётный профессор Университета Глазго и Научно-технического университета Китая
 Почётный доктор Университета Дрекселя, Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, Гронингенского университета и Бирмингемского университета

Избранные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 

Физики Японии
Выпускники Токийского университета
Преподаватели Токийского университета
Министры образования Японии
Президенты Токийского университета
Члены Палаты советников Императора Японии
Президенты Японского физического общества
Почётные доктора Аризонского университета
Почётные доктора Бирмингемского университета
Президенты Японской ассоциации национальных университетов